— гора в Польше.
  — деревня в Польше.
 Сленза — река в Польше.